

События 
 Первое упоминание о городе Вена.
 10 января — в Китае армия Хуан Чао вступила в танскую столицу Чанъань.
 Новая кампания эмира Кордовы против Верхней Границы, которая закончилась в 883 году.

Родились 
 Конрад I (король Германии).

Скончались 
 Император Сэйва, 56-й правитель в истории Японии.
 Партечипацио, Орсо I, 14-й венецианский дож.
 Лу Гуймэн, китайский поэт.
 Давид I Куропалат, эрисмтавар и куропалат Картли-Иберии.
 Вайфер (князь Беневенто).
 Бард (король Дублина).

См. также

Примачения